«Anastacia» — третій студійний альбом американської поп-співачки Анастейші. Реліз відбувся 29 березня 2004 року.

Список композицій 

Примітки
  означає додаткового продюсера
  означає реміксера

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Анастейші 

Альбоми Анастейші